Бе́шта — прізвище.

 Бешта Андрій Петрович (1976—2021) — український дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України
 Бешта Петро Петрович — український дипломат.
 Бешта Зінаїда Василівна (1914 — ?) — український державний діяч, депутат Верховної Ради УРСР першого скликання (1940—1947)
 Бешта Олександр Степанович — член-кореспондент НАН України, професор, проректор з наукової роботи НГУ.

Примітки